Джеймс Чарльз Уотсон (; род. 19 августа 1952, Смитерс) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ. Младший брат хоккеиста Джо Уотсона.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение четырёх сезонов играл за команду «Калгари Центенниалз», по итогам сезона 1971/72 он заработал 65 очков (13+52), став Защитником года и войдя в Первую сборную звёзд по итогам сезона в Западной хоккейной лиге. По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ в 3-м раунде под общим 39-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

После выбора на драфте перешёл в фарм-клуб команды «Ричмонд Робинс», в котором отыграл целый сезон. Со следующего сезона присоединился к «Флайерз», где одним из лидеров обороны был его старший брат Джо Уотсон, став со временем одним из ключевых защитников команды, которая выиграла в 1974 и 1975 году два Кубка Стэнли подряд. Братья играли вместе до 1978 года, когда Джо покинул «лётчиков» и перешёл в «Колорадо Рокиз», а Джимми продолжил играть за «Флайерз». 

Отыграв ещё почти четыре сезона в составе «Филадельфии» он завершил карьеру по окончании сезона 1981/82 в возрасте 29 лет из-за проблем со спиной.

Играл за сборную Канады на Кубке Канады 1976 года, который завершился победой канадцев; сыграл на турнире в двух играх, но не заработал ни одного очка.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ